Николай Швец:
 Швец, Николай Антонович (род. 1955) — украинский политик.
 Швец, Николай Николаевич (род. 1956) — российский учёный и политический деятель.
 Швец, Николай Яковлевич (род. 1935) — советский юрист, член-корреспондент национальной академии правовых наук Украины.